Knuth steht für:
 Knuth (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Knuth-Winterfeldt, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Knuth (Adelsgeschlecht), mecklenburgisches Adelsgeschlecht
 (21656) Knuth, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Knut